Il gruppo della belovite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'apatite.

Minerali del gruppo della belovite 
 Belovite-(Ce)
 Belovite-(La)
 Deloneite
 Fluorcaphite
 Fluorstrophite
 Kuannersuite-(Ce)

Belovite